El término Fontaines puede referirse a:

Fontaines, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
Fontaines, comuna francesa del departamento de Vendée.
Fontaines, comuna francesa del departamento de Yonne.
Fontaines, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.

Nombres compuestos 
Fontaines-d'Ozillac, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.
Fontaines-en-Duesmois, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Fontaines-en-Sologne, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
Fontaines-les-Sèches, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Fontaines-Saint-Clair, comuna francesa del departamento de Mosa.
Fontaines-Saint-Martin, comuna francesa del departamento de Ródano.
Fontaines-sur-Grandson, comuna suiza del cantón de Vaud.
Fontaines-sur-Marne, comuna francesa del departamento de Alto Marne.
Fontaines-sur-Saône, comuna francesa del departamento de Ródano.